Plambeck steht für:

 Plambeck Neue Energien AG, deutscher Windparkprojektierer; siehe PNE AG

Plambeck ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Plambeck (1913–2001), deutscher Unternehmer, Sportfunktionär und Mäzen
 Frank Plambeck (* 1960), deutscher Radsportler
 Helmut Plambeck (1929–2019), deutscher Jurist und Richter
 Johann Friedrich Conrad Plambeck (1802–1876), deutscher Tischler und Holzhändler, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Juliane Plambeck (1952–1980), Terroristin der RAF
 Ole-Christopher Plambeck (* 1986), deutscher Politiker (CDU)
 Ute Plambeck (* 1962), deutsche Managerin